Bregninge Sogn ist der Name folgender Kirchspielsgemeinden in Dänemark:

 Bregninge Sogn (Guldborgsund Kommune)
 Bregninge Sogn (Kalundborg Kommune)
 Bregninge Sogn (Svendborg Kommune)
 Bregninge Sogn (Ærø Kommune)